Rezultaty Rajdu Portugalii (44º Vodafone Rally de Portugal), 6. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2010 roku, który odbył się w dniach 27-30 maja. Jednocześnie była to 5. runda Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC) oraz 2. runda Mistrzostw Świata Juniorów (JWRC).

Pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł Sébastien Ogier.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacja po 6 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2010
Portugalia
2010 w Portugalii